Казис Амбрасас (; , дер. Гасчюнаи (ныне Ионишкский район, Литва) — , , Литовская ССР) — литовский советский , , . Кандидат филологических наук. Заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1975). Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1979).

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1955 году окончил филологический факультет Вильнюсского университета.

Член КПСС с 1957 года.

В 1956—1961 годах работал в редакции еженедельника «Literatūra ir menas» («Литература и искусство»). В 1961—1963 г. — ответственный секретарь правления Союза писателей Литовской ССР . В 1964—1970 годах — член редколлегии Министерства культуры СССР.

В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1970—1988 годах работал в редакциях разных журналов. Был главным редактором издательства.

С 1987 года — доцент. Преподавал в Вильнюсе и Познанском университете имени Адама Мицкевича.

Творчество 
Печатался с 1953 года. Автор сборника критических статей «Правда времени» («Laiko tiesa», 1960) и брошюры «Литература — отражение жизни» («Literatūra — gyvenimo atspindys», 1960). После его выступления на страницах республиканских газет и журналов сразу же привлекли внимание своей идейной целеустремленностью, горячей поддержкой всего нового в искусстве, непримиримостью к буржуазным, мещанским влияниям. В сборнике его статей «Взгляд на литературу» довольно ярко раскрываются эти индивидуальные черты автора: склонность к публицистичности, к эмоциональной, порою почти «импрессионистической» интерпретации произведений.

Избранная библиография 
 Laiko tiesa. — Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. — 289 p.
 Literatūra — gyvenimo atspindys: populiari apybraiža. — Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960. — 31 p.
 Literatūros akiračiai. — Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. — 293 p.
 Mintys kelyje: kai kurie šiuolaikinio literatūrinio proceso burožai. — Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. — 183 p.
 Pažangioji lietuvių kritika. — Vilnius: Vaga, 1966. — 359 p.
 Kritikos etiudai. — Vilnius: Vaga, 1976. — 669 p.
 Leksiniai lietuvių kalbos substitutai: apybraiža. — Vilnius, 1976. — 107 p.
 Pažangioji lietuvių kritika, 1918—1940: bandymas analizuoti ir sintetinti. — 2-asis leidimas. — Vilnius: Vaga, 1978. — 565 p.
 Kritikos etiudai: kritikos raštų rinktinė. — 2-asis leidimas. — Vilnius: Vaga, 1981. — 540 p.
 Romano likimas, arba Liudo Vasario draugai ir priešai. — Vilnius: Vaga, 1983. — 343 p.
 Gyvenimo apoteozė: straipsniai, atsiminimai, pašnekesiai. — Vilnius: Vaga, 1984. — 319 p.: portr.
 Skaitau Baltušį…: monografija. — Vilnius: Vaga, 1986. — 337 p.

Ссылки 
 ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОНКРЕТНОСТЬ
 Ambrasas, Kazys

Кандидаты филологических наук
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Выпускники Вильнюсского университета
Преподаватели Университета им. А. Мицкевича
Члены КПСС
Заслуженные деятели культуры Литовской ССР